Cristian Rodríguez pode referir-se a:
 Cristian Rodríguez - boxeador argentino medalhista de bronze nas olimpíadas de 1995.
 Cristian Rodríguez - futebolista uruguaio que atua como meia.
 Cristian Rodríguez - tenista colombiano.
 Cristián Rodríguez - ciclista espanhol